Zöckler ist der Familienname folgender Personen:

 Billie Zöckler (1949–2019), deutsche Schauspielerin
 Otto Zöckler (1833–1906), deutscher lutherischer Theologe
 Theodor Zöckler (1867–1949), deutscher lutherischer Theologe